Halifax kan avse:

Halifaxexplosionen – en explosion i Halifax, Nova Scotia orsakad av ett ammunitionsfartyg som krockade med ett annat fartyg
Handley Page Halifax – ett brittiskt bombplan under andra världskriget

Företag
Halifax (brittisk bank) – del av Lloyds Banking Group
Halifax (irländsk bank) – del av Lloyds Banking Group

Musik och television
Halifax f.p. – en australiensisk dramaserie
Halifax (band) – ett amerikanskt rockband
The Halifax III – kanadensiska folkmusikbanda från 1960-talet

Personer

Efternamn
William Halifax (1786–1871), Lord Stirling 
Joan Halifax (född 1942), zenbuddistisk roshi

Titlar
Markis av Halifax (1786–1871) en brittisk titel
George Savile, 1:e markis av Halifax (1633–1695)
Earl av Halifax – en brittisk titel som skapats fyra gånger och innehafts av bland andra:
Charles Montagu, 1:e earl av Halifax (1661–1715)
George Montagu, 1:e earl av Halifax (1685–1739)
George Montague-Dunk, 2:e earl av Halifax (1716–1771)
Charles Wood, 1:e viscount Halifax (1800–1885)
Charles Wood, 2:e viscount Halifax (1839–1934)
E. F. L. Wood, 1:e earl av Halifax (1881–1959) (upphöjd till earl av Halifax år 1944)
Charles Wood, 2:e earl av Halifax (1912–1980)
Charles Wood, 3:e earl av Halifax (1944- )

Sport
Halifax RLFC – en rugbyleague-lag
FC Halifax Town – en fotbollsklubb
Halifax Town AFC – var en engelsk fotbollsklubb, före 2009 
Halifax Mooseheads – ett QMJHL-lag

Geografi

Kanada 

 Halifax, Nova Scotia, provinshuvudstad, 
Halifax Regional Municipality – administrativ myndighet för provinshuvudstaden
Halifax County, Nova Scotia – tidigare county 
Halifax Stanfield International Airport 
Halifax Range – en bergskedja i British Columbia

Storbritannien 

 Halifax, West Yorkshire, England, Calderdale,

USA 

 Halifax, North Carolina, countyhuvudort, Halifax County, 
 Halifax, Virginia, countyhuvudort, Halifax County, 
 Halifax, Massachusetts, Plymouth County, 
 Halifax, Pennsylvania, Dauphin County, 
 Halifax (gruva), Nevada, Nye County,

Se även
 Halifax County

Se även
 Halifax Bay
 HMS Halifax